Интерполя́ция — многозначный термин:

Интерполяция — в математике способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений.

Интерполяция — в текстологии и палеографии вставка более позднего фрагмента в текст.